Yamada steht für:

 Yamada (Familienname), ein japanischer Familienname
 Yamada-Linie (JR East), japanische Bahnlinie
 Kintetsu Yamada-Linie, japanische Bahnlinie
 Bahnhof Yamada (Tokio)
 Bahnhof Yamada (Ōsaka)
 Bahnhof Yamada (Gifu)
 Bahnhof Kii-Yamada

Yamada ist der Name folgender Gemeinden in Japan:

 Yamada (Fukuoka)
 Yamada (Chiba)
 Yamada (Iwate)
 Yamada (Miyazaki)
 Yamada (Toyama)
 Yamada-gun (Gunma), Landkreis

Yamada ist der Name folgender Unternehmen:

 Yamada Denki, Elektronikkonzern
 Yamada Yōkō, Rüstungs- und Technologiehandelsunternehmen

Siehe auch:

 Gunn-Yamada-Methode, zur Abschätzung des Flüssigkeitsvolumens